Флаг города Ми́нска — официальный символ столицы Белоруссии наравне с гербом и гимном. Действующий флаг утверждён решением Минского городского Совета народных депутатов от 27 марта 2001 года № 160 «Об утверждении положения о гербе города Минска и положения о флаге города Минска».

Описание 
В соответствии с утверждённым 27 марта 2001 года Положением о флаге, описание последнего гласит:Флаг города Минска представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине как 2:3. В центре лицевой стороны полотнища располагается изображение гербовой эмблемы города Минска.Габаритная ширина изображения гербовой эмблемы должна составлять 2/5 части длины полотнища флага.

На историческом гербе Минска, дарованном городу в 1591 году польским королём Сигизмундом III, изображена Богородица в красно-синих одеждах на серебряном облаке. Её возносят в небо два летящих ангела, а над ними — два херувима.

Принятый Минским городским советом флаг подтверждён Указом Президента Республики Беларусь от 23 июля 2012 год № 326 «Об учреждении официальных геральдических символов города Минска». Этим же Указом утверждено новое Положение о флаге города Минска, согласно которому данный флаг имеет следующее описание:Флаг города Минска представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением сторон 1:1,5, в центре лицевой стороны которого находится изображение Пречистой Девы Марии, стоящей на белом облаке, с поднятыми руками в благословляющем жесте в одеждах красно-синего цвета, которую справа и слева поддерживают два ангела, стоящих на коленях, в белых одеждах с белыми крыльями. С двух сторон над головой Богоматери парят два херувима с белыми крыльями. Над головами Богоматери, ангелов и херувимов — жёлтые нимбы.

Использование 
Согласно Закону, флаг города Минска может быть размещён во всех случаях, предусматривающих размещение Государственного флага Республики Беларусь законодательством Республики Беларусь. Разрешено использование флага Минска на торжественных мероприятиях и церемониях в организациях и предприятиях любой формы собственности, но запрещено использовать его в коммерческих целях без особого разрешения. В дни траура флаг спускается до половины древка, в верхней части крепится сложенная пополам чёрная лента со свободно висящими концами.

Примечания 

Минск
Минск
Флаг
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании